Okręty US Navy o nazwie USS  "Fanning", których patronem był Nathaniel Fanning:
 Pierwszy "Fanning" (DD-37) był niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1910 i brał udział w działaniach I wojny światowej. Służył w United States Coast Guard w latach 1924 - 1930. Sprzedany w 1934.
 Drugi "Fanning" (DD-385) był niszczycielem typu Mahan, który został zwodowany w 1936. Brał udział w działaniach II wojny światowej. Wycofany ze służby w 1945.
 Trzeci "Fanning" (FF-1076) był fregatą typu Knox, która została zwodowana w 1970 i pozostawała w służbie do 1993. Sprzedana w tym samym roku Turcji. Wycofana ze służby w 2001 i zezłomowana.

Fanning